

Letteratura 
Indelebile (Indelible) – romanzo di Karin Slaughter del 2004

Musica 
Indelebile – album dei Rough del 2003
Indelebile – album di Irene Grandi del 2005
Indelebile – album dei Fuoco Negli Occhi del 2011
Indelebile – singolo di Fasma del 2021